Ки́уру () — финская фамилия. Известные носители:

 Киуру, Аугуст (1922—2009) — финский лыжник.
 Киуру, Иван Семёнович (1934—1992) — русский поэт и переводчик.
 Киуру, Криста (род. 1974) — финский политик.
 Киуру, Михаил Христофорович (1916—1990) — советский партийный деятель, педагог.
 Киуру, Тами (род. 1976) — финский прыгун с трамплина.
 Киуру, Эйно Семёнович (1929—2015) — советский и финский фольклорист и переводчик.